Alessandro Vivenza – agronomo e docente universitario italiano
 Jean-Marc Vivenza – saggista, musicologo e filosofo francese
 Vittorina Vivenza – discobola e velocista italiana, finalista ai Giochi olimpici di Amsterdam 1928